Martin Thomsen kan henvise til flere personer:
 Martin Thomsen (fodboldspiller, født 1982) (født 1982) – dansk fodboldspiller og -træner; spillet i bl.a. Silkeborg IF og Viborg FF
 Martin Thomsen (fodboldspiller, født 1980) (født 1980) – dansk fodboldspiller; spillet i bl.a. SønderjyskE og Kolding FC